What's Your Hurry? (1909), een film van D.W. Griffith
What's Your Hurry? (1920), een film van Sam Wood